La Copa Postobón 2014 è la 13ª edizione di questa manifestazione organizzata dalla DIMAYOR.
Il torneo è iniziato il 29 giugno e si è concluso il 12 novembre. La squadra detentrice del trofeo è l'Atlético Nacional.

Formula 
Al torneo partecipano 36 squadre. La prima fase del torneo prevede una fase a gironi dove le 36 squadre sono suddivise in 6 gironi.
Le prime due classificate di ogni girone e le prime quattro migliori terze classificate accedono alle fasi a eliminazione diretta.
La vincitrice del torneo parteciperà alla prossima Copa Sudamericana

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Copa Colombia

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
2014